Орно де Кал има више значења:

 Орно де Кал (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Орно де Кал (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Орно де Кал (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Орно де Кал (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Орно де Кал (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику